Ваги (Wahgi):

 Ваги — правый приток реки Туа в Папуа — Новой Гвинеи.
 Ваги — группа языков, являющаяся частью семьи языков Чимбу-Ваги.
 Ваги — язык, входящий в состав одноименной группы языков.
 Англимп-Саут-Ваги и Норт-Ваги — районы провинции Дживака в Папуа — Новой Гвинеи.